Leuth (Duitsland), een deelgemeente van het Duitse Nettetal
Leuth (Nederland), een dorp in de Nederlandse gemeente Berg en Dal
Leut, een dorp in de Belgische gemeente Maasmechelen